DBT est un code qui peut signifier :
 .

DBT est un sigle qui peut signifier :
 DBV Technologies, entreprise française de biotechnologie ;
 Débit binaire constant ;
 Deutscher Baseball und Softball Verband (en français, Fédération d'Allemagne de baseball) ;
 Deutscher Bauernverband, principal syndicat agricole d'Allemagne.

Code